Francisco Saia (Savona, 18 de setembro de 1998) é um cineasta, diretor de televisão e roteirista italiano.

Biografia 
Depois de obter seus estudos na Escola de Ciências Humanas Giuliano Della Rovere, em Savona, ele se formou em direção e roteiro na Escola de Cinematografia de Gênova.

Em 2017, a FEDIC confiou a ele a direção e o roteiro do curta Il lupo di Germania, que será selecionado para os prêmios David di Donatello 2018. Em maio do mesmo ano, Il lupo di Germania receberá o Trash Award no Festival Intercomunitário de Brescia.

Após este filme, Francisco Saia escreverá, dirigirá e produzirá o filme Abraham, que terá um sucesso moderado nacional e internacionalmente. Com Abraham, Francisco Saia ganhou várias indicações e prêmios em alguns festivais internacionais, incluindo: Savigliano Film Festival 2018, Lift off sessions 2019 (Londres), Primeira vez que cineasta 2019, Meet Film Festival 2019 (Roma), "La lanterna "2019 (Gênova), Corti d'amore 2019 (Savona).

A partir de outubro de 2018, Francisco Saia se tornará o diretor de televisão da produtora de televisão MAIA, de propriedade do produtor Verdiano Vera, e será responsável pelas filmagens inerentes a vários eventos, como o Boat Show e o Ristorexpo. Em setembro de 2019, a MAIA também o confirmou como diretor dos programas de televisão: Liguria Selection e Casa FIM, que serão transmitidos no 7 Gold.

Em 2019, ele foi confirmado como roteirista do programa de televisão documentário ítalo-francês O museu depois da ponte, produzido pela produtora Lacontessa Film em colaboração com RAI e TeleFrance. Em dezembro do mesmo ano, Francisco Saia recebeu a indicação de melhor roteiro no Asian Film Festival, em Hollywood, pelo filme The Competition.

Em 2020, dirigiu o filme relacionado ao covid-19 Boccaccio 2020.

Filmografia

Cinema
2014 - Documentário no lago Bolsena
2014 - La furia bianca
2014 - Halloween: la maledizione degli spiriti
2015 - Il vizio
2016 - Le lavandaie
2017 - Il lupo di Germania
2017 - Fransy 2 - Una gag al cinema
2018 - Abraham
2019 - The competition
2020 - Boccaccio 2020

Televisão
2019 - Liguria Selection
2020 - O museu depois da ponte

Prêmios e nomeações 
 2018 - Festival Intercomunitário de Brescia
 Trash Award pelo curta-metragem Il lupo di Germania
 2018 - David di Donatello
 nomeação ao melhor curta-metragem Il lupo di Germania
 2020 - Asian Film Festival - Hollywood Los Angeles
 nomeação para melhor roteiro The competition

Ligações externas 

Cineastas da Itália